Worotan – album muzyczny Oumou Sangaré
nazwy geograficzne w Armenii
 Worotan (Goris) – wieś w gminie Goris
 Worotan (Sisjan) – wieś w gminie Sisjan
 Worotan (rzeka) – rzeka transgraniczna z Azerbejdżanem